Het ATP-toernooi van Halle 1995 werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 1995 trok 112.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Halle
ATP-toernooi van Halle